Кофивил има више значења:
 Кофивил (Алабама)
 Кофивил (Мисисипи)